Lieutenant Kije
Lieutenant Kijé
Lieutenant Kijé de Prokofiev

Pologne
En Pologne, Kije peut faire référence à : 

dans la voïvodie de Łódź
 Kije, village du powiat de Pajęczno,
 Kije, village du powiat de Sieradz.

dans la voïvodie de Lubusz
 Kije, village.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Kije, village.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
gmina de Kije, dans le powiat de Pińczów,
 Kije, village du powiat de Pińczów, chef-lieu de cette gmina.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kije, village.